Migration (von  ‚(Aus-)Wanderung‘, ‚Umzug‘) steht für:

 dauerhafter Wohnortwechsel von Menschen, siehe Migration
 über den normalen Aktionsraum hinausgehende Ortsveränderungen von Organismen, siehe Migration (Biologie)
 speziell die Ausbreitung im Lauf der Stammesgeschichte des Menschen, siehe Ausbreitung des Menschen
 speziell in der Zoologie die Ein-, Aus- und Umherwandern im Bezug zum Habitat, siehe Tierwanderung
 speziell die Pflanzenausbreitung in der Botanik, siehe Ausbreitungsmechanismen von Pflanzen
 der Wechsel zwischen Genpools im Sinne der Populationsgenetik, siehe Migration (Genetik)
 in der Medizin und Biologie die Wanderung von Zellen, die Zellmigration

 das Wandern von Stoffen in Kunststoffen und in umgebende Medien (toxikologisch relevant), siehe Migration (Chemie)
 bei Erdöl/-gas das Sickern vom Mutter- zum Speichergestein, siehe Migration (Geologie)
 die Wanderung von Schadstoffen im Grundwasserleiter (Bezeichnet die Ausbreitung/Wanderung von Schadstoffen bei mathematischen Grundwassermodellen, Begriff aus der Hydrogeologie)
 ein Fehlerbild bei Lacken, siehe Migration (Lack)
 die Wanderung von Ionen im elektrischen Feld, z. B. Kapillarelektrophorese, die Elektromigration
 eine planetare Bahnänderung eines Planeten während der Entstehung eines Planetensystems um einen Zentralstern, siehe Migration (Astronomie)
 eine Methode der rechnergestützten Entzerrung seismischer Messdaten, siehe Migration (Seismik)
 die Umstellung auf andere Technologien, Datenformate, Versionen, grundlegende Soft- oder Hardware, u. ä. siehe Migration (Informationstechnik)
 die selbstständige Bewegung eines Computerprogramms zwischen verschiedenen Rechnern, siehe Software-Agent
 die Einbindung kundenspezifischer Warenkreisläufe, siehe Migration (Logistik)
 die Abwanderung von Kunden von Dienstleistungsunternehmen, meist der Telekommunikationsbranche, siehe Abwanderungsquote

Siehe auch:
 Auswanderung (Emigration), Einwanderung (Immigration), Binnenmigration, Arbeitsmigration, Multilokalität
 Migrationsforschung
 Freie Migration (normatives Konstrukt)